Peter II av Bulgarien (1000-talet)
 Peter II av Portugal (1648-1706)
 Peter II av Ryssland (1715-1730)
 Peter II av Brasilien (1825-1891)
 Peter II av Jugoslavien (1923-1970)